La Copa de la República 1944 fue la segunda edición del torneo, en la que participaron 50 clubes de todo el país fue conquistada por el Club Atlético San Martín, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, que ganó así su primera copa oficial.

En su camino al campeonato, superó la primera fase del grupo del interior, y clasificó como uno los mejores 4 de dicho grupo, para jugar la fase final con los 4 semifinalistas de la Copa de Competencia Británica de 1944, disputada por los equipos de la Primera División). Allí derrotó a Boca Juniors y a Samiento (R), a ambos por cantidad de corners tras igualar en el tiempo reglamentario, y finalmente a Newell's Old Boys en la final.

Como dato estadístico, San Martín fue el primer club indirectamente afiliado a la Asociación del Fútbol Argentino en consagrarse campeón de alguna competencia nacional de carácter oficial.

Clasificados de la primera fase: Zona interior

Ganador Grupo A: Zona Norte

Ganador Grupo B: Zona Centro

Ganador Grupo C: Zona Litoral

Ganador Grupo D: Zona Buenos Aires Interior

Clasificación por la Copa Británica de Primera División 
Los 4 semifinalistas clasificaron a la Copa.

Clasificados a la fase final

Clasificados del interior

Clasificados de la Primera División

Cuadro de desarrollo

Referencias 

Copa República (Argentina)
Fútbol en 1944